Открытый чемпионат Таиланда 2005 — 3-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в таиландском городе Бангкок, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

Турнир прошёл с 26 сентября по 2 октября.

Первой ракеткой одиночного турнира являлся швейцарец Роджер Федерер (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Роджер Федерер выигрывает 11й титул в сезоне и 33й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Энди Маррей впервые сыграл в финале соревнования основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Пол Хенли выигрывает свой 4й титул в сезоне и 12й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Леандер Паес выигрывает свой 3й титул в сезоне и 34й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Таиланда по теннису среди мужчин
 ATP Тур 2005 года
 Международная серия ATP
 Открытый чемпионат Таиланда по теннису среди женщин 2005

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте АТР
 

Таиланд
Теннис
Сентябрь 2005 года
Октябрь 2005 года
2005